Șimon ist der Familienname folgender Personen:

 Ladislau Șimon (1951–2005), rumänischer Ringer
 Lidia Șimon (* 1973), rumänische Leichtathletin